Шляхтич:
 Шляхтич — представитель шляхты.

Фамилия 
 Шляхтич, Алексей Константинович (1924—1981) — командир взвода 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шляхтич, Галина (род. 1973) — украинская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Шляхтич, Макар Никитович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.